Niemcy:
 Freudental – dzielnica gminy Allensbach w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstancja
 Freudental – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ludwigsburg

Zobacz też:
 Freudenthal